Бица́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Бицадзе, Андрей Васильевич (1916—1994) — советский грузинский математик.
 Бицадзе, Бадри (род. 1960) — грузинский политический деятель.